KHS steht für:
 Flughafen Chasab in Oman (IATA-Code)
 Kaliumhydrogensulfid, chemische Verbindung
 Kampfhubschrauber, militärisches Luftfahrzeug
 Klöckner, Holstein und Seitz, heute KHS GmbH, deutscher Hersteller von Verpackungs- und Abfüllanlagen
 KHS Musical Instruments (Kung Hsue She), taiwanischer Hersteller von Musikinstrumenten
 König-Heinrich-Schule, ein Gymnasium in Fritzlar
 Kunsthochschule

KHS